

Sigle 
 Societas Jesu – Compagnia di Gesù
 Sozialistischen Jugend – Gioventù Socialista, movimento giovanile del Partito Socialdemocratico d'Austria e del Partito Socialdemocratico di Germania

Abbreviazioni  
 Saint John, Nuovo Brunswick, Canada
 Saint John's, Terranova e Labrador, Canada
 San Jose, California, Stati Uniti d'America
 South Jersey, porzione meridionale dello stato del New Jersey tra il fiume Delaware e l'Oceano Atlantico
 Subang Jaya, Selangor, Stati e territori federali della Malesia, Malaysia
 Suure-Jaani, Viljandimaa, Estonia

Codici 
 SJ – codice vettore IATA di Freedom Air
 SJ – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Svalbard e Jan Mayen
 SJ – codice ISO 3166-2:CR della provincia di San José (Costa Rica)
 SJ – codice ISO 3166-2:GE di Samtskhe-Javakheti (Georgia)
 SJ – codice ISO 3166-2:NI del dipartimento di Río San Juan (Nicaragua)
 SJ – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Sălaj (Romania)
 SJ – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di San José (Uruguay)

Informatica 
 .sj – dominio di primo livello di Svalbard e Jan Mayen

Musica 
 Super Junior conosciuti anche come SJ o SuJu sono un gruppo musicale sudcoreano K-pop
 SJ, nato Scott Jablonski, è un cantautore americano

Trasporti 
 SJ (formalmente SJ AB), è un operatore ferroviario passeggeri di proprietà del governo in Svezia 
 Statens Järnvägar – L'ente ferroviario svedese, seguito dalla SJ AB
 SJ – targa automobilistica di Jaworzno (Polonia)

Altro  
 Samurai Jack, è un cartone animato statunitense creato da Genndy Tartakovsky e trasmesso da Cartoon Network dal 2001 al 2004